Csehország
Písková Lhota, település a Mladá Boleslav-i járásban
Písková Lhota, település a Nymburki járásban